The Ride bezeichnet:
 The Ride (Album), Album von Nelly Furtado
 The Ride (Milow-Lied), Lied von Milow
 The Ride (Rafał-Brzozowski-Lied), Lied von Rafał Brzozowski